

Финал 

На Евровидение Марцин не прошёл в финал. Больше всего баллов (7) в полуфинале ему дала  и .

2010 год в Польше
Страны на «Евровидении-2010»